Jüdische Kunstgemeinschaft steht für:

 Jüdische Kunstgemeinschaft (Köln), Künstlervereinigung von Kölner Juden in der Zeit des Nationalsozialismus
 Jüdische Kunstgemeinschaft (Stuttgart), Organisation zur Unterstützung von jüdischen Künstlern in Württemberg zwischen 1933 und 1938